Črnava je lahko:

 Črnava, desni pritok Lobnice na Pohorju
 Črnava, levi pritok Oplotniščice na Pohorju
 Črnava, umetno jezero v Preddvoru